Засы́пкин — русская фамилия. Женская форма — Засыпкина

Известные носители 
 
 Засыпкин, Андрей Владимирович (род. 1960) — российский государственный деятель. Руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы.
 Засыпкин, Борис Николаевич (1891—1955) — советский архитектор и реставратор. 
 Засыпкин, Василий Адрианович (Андреевич) (1886—1941) — российский, китайский и сингапурский художник.
 Засыпкин, Виталий Дмитриевич (1922—2007) — советский и российский руководитель автотранспорта.
 Засыпкин, Леонид Сергеевич (1927—1941) — юный пионер-герой, партизан подпольщик. 
 Засыпкин, Николай Григорьевич (1921—1989) — советский художник.